Дэвид Литч () — американский режиссёр, постановщик трюков, каскадёр, актёр и продюсер.

Карьера 
Литч пять раз был каскадёром-дублёром Брэда Питта и два раза каскадёром-дублёром Жан-Клода Ван Дамма. Он и его команда выиграли две премии Гильдии киноактеров за фильм «Ультиматум Борна», также он получил награду Taurus World Stunt Award 2008 совместно с коллегой-каскадёром Каем Мартином за работу на высоте.

Написал сценарий и снялся в фильме «Признания звезды боевиков», сатире на боевики и киноиндустрию, выпущенной в 2009 году.

Литч и Чад Стахелски открыли компанию по производству экшн-дизайна под названием 87Eleven в 1997 году.

Дебютировал как режиссёр в фильме 2014 года «Джон Уик» совместно с Чадом Стахелски, при этом в титрах как режиссёр не значится.

В 2017 году снял триллер «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли и «Дэдпул 2», продолжение фильма 2016 года, а затем — «Форсаж: Хоббс и Шоу», спин-офф франшизы «Форсаж».

Фильмография

Кино

Режиссёр второго плана 
 В аду (2003)
 Полуночный экспресс (2008)
 Ниндзя-убийца (2009)
 Король борцов (2010)
 Механик (2011)
 Конан-варвар (2011)
 Время (2011)
 Охотники на ведьм (2013)
 Паркер (2013)
 Телеведущий 2: И снова здравствуйте (2013)
 Росомаха: Бессмертный (2013)
 План побега (2013)
 Черепашки-ниндзя (2014)
 Хитмэн: Агент 47 (2015)
 Мир юрского периода (2015)
 Первый мститель: Противостояние (2016)
 Черепашки-ниндзя 2 (2016)

Актёр

Трюки

Телевидение

Компьютерные игры

Примечания 

Актёры телевидения США
Киноактёры США
Каскадёры XX века
Каскадёры XXI века